Michael Gallagher – brytyjski polityk
 Michael Gallagher – biskup amerykański
 Michael Gallagher – kolarz australijski